Сиум:

 Сиум — царь гутиев, правил приблизительно в 2116 — 2109 годах до н. э.
 Сиум, Кифлом — эритрейский бегун на длинные дистанции.